Джан Ардуман (, род. 1959) — турецкий шахматист, международный мастер (1996).

Чемпион Турции 1993, 1994, 1996, 1997, 1998 и 2002 гг.

В составе сборной Турции участник семи шахматных олимпиад (1988, 1990, 1994—2002 гг.), командных чемпионатов Европы 1997 и 2001 гг., Балканиад 1977, 1993 и 1994 гг., командного первенства мира среди студентов 1981 г.

В 1993 и 1995 гг. представлял Турцию в зональных турнирах.

В 2003 г. участвовал в личном чемпионате Европы.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии Дж. Ардумана в базе Chessgames
 Личная карточка Дж. Ардумана на сайте 365Chess

Шахматисты Турции
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Международные мастера по шахматам